«Francisco Castro» puede referetirse a:

 Francisco Castro Gamboa (1990-), futbolista chileno.
 Francisco Castro Leñero (1954-), pintor mexicano.
 Francisco Castro Represas (1905-1997), arquitecto español.
 Francisco Castro y Orozco (1809-1847), jurista y político español.